Heteraphrodita är ett släkte av ringmaskar. Heteraphrodita ingår i familjen Aphroditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Heteraphrodita